À l'origine, buzz est un mot anglais qui peut désigner :

 le buzz, information qui se propage rapidement ;
 en prise de son et en sonorisation, le buzz est un bruit parasite.

Noms propre 
Le nom propre Buzz peut désigner :
 Buzz Aldrin, surnom d'Edwin Aldrin, deuxième homme à marcher sur la Lune ;
 Buzz, une compagnie aérienne économique (bas coût) ;
 Buzz, une compagnie aérienne polonaise  créée en 2018 ;
 Buzz, un dériveur dessiné par I. Howlet ;
 Buzz l'Éclair, un personnage de Toy Story ;
 Buzz Fuzz (né en 1969), DJ et producteur néerlandais de musiques électroniques ;
 Buzz !, une série de jeux vidéo ;
 Google Buzz, un réseau social proposé par Google ;
 le nom de la mascotte de l'équipe Yellow Jackets de Georgia Tech.

Voir aussi 
 En linguistique, un buzzword est un mot à la mode ou une formule ronflante ;
 La Beuze, un film français sorti en 2003 ;
 Bad Buzz, un film français sorti en 2017.